Bifurkation kan syfta på:

 Bifurkation (anatomin) – delningen av luftstrupen och aortan
 Bifurkation (vattendrag) – en naturföreteelse som innebär att ett vattendrag delar sig i riktning nedströms och rinner i två grenar som inte återförenas
 Bifurkationsdiagram – inom teorin för dynamiska system, en grafisk representation av hur de stabila jämviktslägena ser ut för vissa iterativa processer, som beror av endast en parameter